Grace Kelly fue una actriz de cine estadounidense, posteriormente conocida como Princesa Grace de Mónaco.

Grace Kelly puede referirse a:
 Grace Kelly, un tema de Mika.
 Grace of Monaco, película biográfica estadounidense-francesa sobre la vida de Grace Kelly.